Соревнования по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 1998 года прошли с 8 по 18 февраля на крытом катке М-Вейв в Нагано. Было разыграно 10 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин.

На Олимпиаде в Нагано впервые были использованы коньки с отрывным лезвием (клапы), появившиеся в 1997 году.

На 5 дистанциях из 10 были побиты рекорды мира, на остальных обновлены только олимпийские рекорды.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1998
1998 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Японии